Starflyer bezeichnet:
 eine japanische Fluggesellschaft, siehe StarFlyer
 eine Bauart eines Kettenkarussells, siehe Starflyer (Fahrgeschäft)

Siehe auch:
 Star Flyer (Schiff)